142 steht für:
 142 n. Chr.
 BAe 146-200 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: